Hollitzer steht für:

 Hollitzer (Verlag), österreichischer Wissenschafts- und Belletristikverlag, bestehend seit 2010
 Hollitzer Baustoffwerke, österreichisches Baustoffunternehmen, bestehend seit 1849

Hollitzer ist der Familienname von:

 Anton Hollitzer (1797–1866), österreichischer Steinbruchbesitzer, Gründer der Hollitzer Baustoffwerke
 Carl Hollitzer (1831–1917), österreichischer Steinbruchbesitzer, Ortsrichter und später Bürgermeister von Bad Deutsch-Altenburg
 Carl Leopold Hollitzer (1874–1942), österreichischer Maler, Karikaturist, Sänger und Kabarettist
 Ernestine Hollitzer (1874–1941), österreichische Schauspielerin und Sängerin, siehe Ernestine Senders
 Jan Hollitzer (* 1980), deutscher Journalist
 Lilly Hollitzer (1896–1964), österreichische Künstlerin und Pilotin, siehe Lilly Dillenz